Az ideál lehetséges jelentései
 Ideál (gyűrűelmélet): a részgyűrűk egy speciális fajtája.
 Ideál (halmazrendszer): halmazrendszerek egy fajtája.
 Ideál: filozófiai fogalom, lásd idealizmus.
Ideal
 Amerikai Egyesült Államok
 Ideal (Dél-Dakota)
 Ideal (Georgia)
 Ideal (Illinois)